Red Gate ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Gate (Pulaski County, Arkansas)
 Red Gate (Saline County, Arkansas)
 Red Gate (Texas)